Markale est un nom de famille et un nom de lieu.

Personnalités 

 Jean Markale (né en 1928), écrivain, poète et conteur français.

Toponymie 

 Marché municipal Markale, marché couvert à Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine.
 Massacres de Markale, massacres de civils en 1994 et 1995, pendant le siège de Sarajevo.